Aripuanensi – abitanti di Aripuanã
Aripuanensi – abitanti di Novo Aripuanã